Carlos Hernández puede referirse a:
 Carlos Hernández Almeida; beisbolista venezolano;
 Carlos Hernández Bailo, ciclista español;
 Carlos Hernández, guitarrista ecuatoriano;
 Carlos Hernández Delgado, deportista español;
Carlos Hernández de Miguel (1969-), periodista español;
 Carlos Hernández Espinoza (1999-), futbolista costarricense;
 Carlos Hernández Valverde (1982-), futbolista costarricense;
 Carlos Hernández, productor discográfico y técnico de sonido español;
 Carlos Hernández, actor de doblaje mexicano;
 Carlos Enrique Hernández (1980-), beisbolista (lanzador/pelotero/pitcher) venezolano;
 Carlos "Famoso" Hernández, boxeador salvadoreño;
 Carlos "Morocho" Hernández; boxeador venezolano;
 Carlos Hernández Fraile, boxeador español;
 Carlos Hernández, deportista salvadoreño de la especialidad de tiro;
 Carlos Hernández Lamas (1990-), modelo costarricense;
 Carlos Hernández Alarcón (1990-), futbolista español;
 Carlos Hernández Castillo (1991-), político salvadoreño.